Die Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften 2022 findet nach einem Jahr Corona-Pause vom 17. bis zum 19. Februar 2022 wieder in der Türkei, diesmal im neu gebauten „TBF Billiard Complex“ des türkischen Nationalverbandes in Ankara statt.

Geschichte 
Gemeldet haben 14 Nationen. Durch zweite Mannschaften wurde das Teilnehmerfeld auf 21 Teams erweitert.

Modus 
In der Gruppenphase wird in sieben Dreiergruppen im Round-Robin-Modus bis 40 Punkte gespielt. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kommen in die Finalrunde (K.-o.-System). Dort wird wieder bis 40 Punkte gespielt. Jedes Match wird mit Nachstoß gespielt. Gewinnt jedes Team ein Match so wird im Scotch Doubles (SD) bis 15 Punkte um den Sieg gespielt.

Teilnehmende Nationen 
Quellen:

Gruppenphase 

Quellen:
Anmerkungen
 Anm. 1 Italien ist zu spät zum 2. Spiel angetreten und wurde disqualifiziert.
 Anm. 2 Dänemark hat den Flug in die Türkei verpasst und konnte nicht antreten.

Quelle:

Finalrunde 

Quellen:

Abschlusstabelle 

Quellen:

Weblinks 

 Regelwerk der CEB
 Nachrichten für Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften, Ankara (TUR) Kozoom

Einzelnachweise 

2022
Billardturnier in Ankara
Karambolageveranstaltung 2022